Это́кский па́мятник (Этокская статуя, Статуя Дука-бек, Монумент Буса) — гранитный памятник высотой 2,65 м, покрытый рисунками и резными надписями. Время создания точно не установлено: по одним оценкам — IV век н. э., по иным данным — XII век или конец XV — начало XVI века. Памятник обнаружен И. Гюльденштедтом в 1773 году справа от дороги «Нальчик — Пятигорск», у нынешнего селения Этока. В 1881 году монумент был перевезён в Москву в Исторический музей, где с тех пор и находится в 12 зале.

Описание памятника 

Первым памятник описал немецкий путешественник и естествоиспытатель Иоганн Гюльденштедт после путешествия по Кавказу в 1771—1773 годах. В мае-июне 1773 года он посетил Большую Кабарду, где увидел памятник на берегу реки Этоко — правого притока Подкумка. Изваяние воина стояло на кургане, рядом вытекал источник и проходила дорога.

Рисунок памятника, вместе с подробным описанием, он опубликовал в своей книге «Reisen durch Russland und im Caucasischen Gebürge». И. Гюльденштедт воспроизвёл руническую надпись Этокской статуи и дал подробное описание монумента. Затем рисунок был повторен в книге графа Яна Потоцкого «Путешествие в Астраханские степи и на Кавказ» (Т. 1, Париж, 1829).

Канцлер граф Николай Румянцев — основатель знаменитой Румянцевской библиотеки, неоднократно совершал учёные поездки по губерниям России. Летом 1823 года он ездил с научной экспедицией по окрестностям Пятигорска.

В своём письме от 23 июня 1823 года митрополиту Евгению Болховитинову Н. Румянцев дал подробное описание памятника:

Монумент состоит из одного гранитного камня вышиною в 8 футов и 8 дюймов. Очень грубо изображает человеческую фигуру с руками до самого пояса, а ниже пояса видна надпись. Она тем более интересна, что начертана на неизвестном языке буквами, составленными частью из греческих, а частью из славянских. После подписи высечены разные грубые фигуры. Одна изображает двух рыцарей. Лицо у статуи похоже не на монгольское, ибо нос длинен, и не на черкесское, будучи слишком кругло. Но что всего любопытнее и что может привести к разным заключениям, то это изображение маленького креста, находящееся на задней части воротника.

Просветитель адыгейского народа Шора Бекмурзин Ногмов в 1893 году в своей книге «История адыхейского народа» также даёт описание:

Памятник этот представляет молодого человека в шитой шапочке и в платье, похожем по покрою на нынешний бешмет с продольной строчкой. Застегнут он четырьмя четвероугольными застёжками и подпоясан кожаным узким поясом, прошитым посредине ниже лифа; платье идёт складками. Ноги не сделаны, но нижняя часть представляет столб с греческой надписью на передней стороне и множеством фигур, представляющих людей на охоте за зверями, воинские игры пеших и конных людей и с правой стороны колчан со стрелами, ниже пояса статуи, а с левой — сабля с рукояткой наподобие грузинской и лук в футляре. В этой греческой надписи можно многое разобрать и, между прочим, имя Баксана…

Шора Ногмов пересказал адыгейские легенды о памятнике, а также указал, что в конце надписи, высеченной на постаменте, стоит дата — IV век н. э.

И. Гюльденштедт первым заметил, что на нижней части истукана рельефно изображен человек, стреляющий из ружья, а огнестрельное оружие появилось на Кавказе в конце XV — начале XVI века, поэтому Дука-Бек, скорее всего, относится к этому периоду.

Судьба памятника 
В 1849 году по настоянию члена Одесского общества любителей древностей А. С. Фирковича памятник был привезён в Пятигорск, что спасло изваяние от возможной гибели в последующем: здесь он находился в «музее под открытым небом», который располагался ниже Елизаветинской (ныне Академической) галереи в парке «Цветник». Памятник оставался собственностью Пятигорска вплоть до 1881 года, когда изваяние было перевезено в Москву, в Государственный Исторический музей, где остаётся до сих пор.

В Национальном музее Кабардино-Балкарской республики (г. Нальчик) выставлена, вероятно, копия памятника. Другая копия памятника находится в холле Пятигорского краеведческого музея. Её планируется сделать центральным экспонатом ландшафтного музея на горе Горячая (отрог Машука).

Расшифровка надписей 
Заинтересовавшийся в 1886 году памятником академик В. В. Латышев предложил своё прочтение начальных строк: «Успокоился раб божий Георгий Грек …130 года 12 марта». От чтения последующих строк ученый отказался, заявил, что смысл их «не поддается восстановлению».

В 1947 году профессор Г. Ф. Турчанинов дешифровал текст Этокской надписи с позиции греческого и адыгского языков.

Первая часть написана по гречески и переводится: «Успокоился (умер) раб божий Георгий, грек, …130 года, 12 марта». Но Турчанинов заметил, что вместо «грек» надо читать «Пек».

Вторую часть надписи Турчанинов транскрибировал на кабардинском языке, с греческими буквами: "Тыкъу къуй Къаныкъу, къу Пек у(ы) цӏэрэ (хе), хайа Мэрэмэкъу ы къуй, я(й)уэ ытыку" (транскрипция), что на современном кабардинском звучит как «Тыкъуэ икъуэкӏэ Іэ Къаныкъу (и къуе) Пек уи цӏэр хэхауэ, Мэрэмыкъуэ и къуэкӏэ яиуэ итщ», и переводится: «Туко сын Кануко сын — Пек (Бек), имя тебе принадлежащее (что содержится в этой надписи), изготовлено (врезано) Маремуко сыном».

Опираясь на достигнутый Г. Ф. Турчаниновым результат, А. Кафоев сделал свой вариант прочтения Этокской надписи: «Таукъуэу къуий, къаныкъуэу къуэу Пакъ ут Заурэ хэуа. Iэрэмэкъуэу уэ уи къуэу лӏий яйщ». Перевод: «Восемь сыновей Тауо, воспитанник — сын Пак погибли в сражении с утами. Плеяде сыновей восьми мужчинам (или восьми храбрейшим) посвящён (памятник)». Приведенные здесь слова Этокской надписи автор сопоставил со словами предания «Повесть о Баксане, сыне Дауове».

Предание адыгов 
Кабардинский просветитель XIX века Шора Ногмов приводит якобы записанное им адыгское предание (известно только по его рукописи).

В IV веке на реке Баксане жил князь Дауо, у которого было восемь сыновей и одна дочь. Старший сын его Баксан был знаменитый нарт своего отечества. Говорят, что он был убит «готфским царём» со всеми своими братьями и восьмидесятью знаменитейшими нартами. Услышав это, народ предался отчаянью: мужчины били себя в грудь, а женщины рвали волосы на голове, говоря: «Хьэдащ, хьэдэщ Дауо и къуийр, хьэдэ мыгъуэщ! Дауо и къуий, уей Дауо и къуий», то есть «Убиты, убиты Дауовы восемь сыновей, увы! Дауовы восемь сыновей».

Предание говорит, что сестра убитых Дауовых сыновей перенесла их трупы в Кабарду, похоронила с честью на берегу реки Этоко и воздвигла на могиле каменный памятник. Народ называет этот памятник «Дауко Баксан», то есть «Дауов сын Баксан». Предание дополняется песней.

Критика 
В то же время есть однозначное и компрометирующее признание Г. Ф. Турчанинова в адрес версии об адыгском происхождении Этокской надписи (памятника), о том что надписей на адыгском языке не найдено, а найденные надписи V—VI вв., оказались подделкой. Пишет об этом д.и.н., главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, В. А. Шнирельман:

В 1940—1950-х гг. делались попытки искусственно наделить кабардинцев глубокой исторической традицией путём приписывания их предкам ряда древних письменных памятников. Этим в особенности отличался ученик Марра лингвист Г. Ф. Турчанинов. В августе 1946 г. он выступил в Нальчике на сессии Кабардинского НИИ с сенсационным сообщением о надписи V—VI вв., выполненной греческим алфавитом на кабардинском языке. Из его рассуждений следовало, что уже в то время кабардинцы отделились от основного адыгского массива и передвинулись на территорию современной Черкесии, что они общались с Византией и имели свою письменную традицию (Турчанинов 1946). Однако, как позднее признался сам Турчанинов, надпись была поддельной (Лавров 1966. С. 18; 1967. С. 203). Затем Турчанинов попытался прочитать по-кабардински еще ряд неясных средневековых надписей, выполненных греческим алфавитом. Это позволило ему значительно расширить территорию средневековых кабардинцев до устья Терека на востоке и северо-западной части Ставропольского края на севере (Турчанинов 1947; 1948; 1957)

Кроме того, подвергается резкой критике и период происхождения Этокского памятника:

...Этокский памятник неясного происхождения, который в свете новых исследований следует датировать не XII в., как у Лаврова, а началом XVII в. (Кузнецов 1999а; Кузнецов, Чеченов 2000. С. 61-62)

См. также 

 Эльхотовский крест
 Збручский идол
 Керносовский идол
 Натальевская стела
 Шигирский идол
 Каменная баба
 Тмутараканский камень

Примечания

Ссылки 
 Национальный музей Кабардино-Балкарской республики , г. Нальчик (экспозиции).
 Савенко С. Н. К историко-культурной оценке предкавказских памятников с поздними греческими эпитафиями религиозного содержания
 Кавказ, Дука-бек (фото) 

Язычество
История России до VIII века
История Ставропольского края
Экспонаты Исторического музея
Нерасшифрованные письменности
Скульптуры из гранита